Инеткас ( - «Несущая Ка») — древнеегипетская принцесса, дочь фараона (Sat-nesu) Нечерихета (Джосера), известная из большого количества известняковых стел, найденных на территории комплекса ступенчатой пирамиды Джосера. А также одна стела найденная около ступенчатой пирамиды Сехемхета, возможно также содержащая имена царской семьи.

Имя её упоминается в надписях из храма в Гелиополе, изображения принцессы рядом с матерью Хетепхернебти и отцом Джосером (сегодня хранится в Турине). Фрагмент стелы с её именем обнаружен в гробнице Мерери, также в Саккаре.

В массовой культуре 
В произведении Ивана Антоновича Ефремова «На краю Ойкумены» встречается имя царевны как Инт-Ка-С.

Примечания

Литература 
 Goneim, M. Zakaria, Horus Sekhem-khet. The Unfinished Step Pyramid at Saqqara. Volume I, Le Caire, Imprimerie de l'Institut français d'Archéologie orientale, 1957 (27.2 x 34 cm; XII + 37 p., fig., pl.); series: Excavations at Saqqara; at head of title: Service des Antiquités de l'Égypte

 Firth, Cecil Mallaby: The Step Pyramid / by Cecil M. Firth and J. E. Quibell. With plans by J.-P. Lauer. - Le Caire : Impr. de l'IFAO, 1935. - Vol. 1-2 ; 4º. - (Excavations at Saqqara)

 Smith, W. St., A History of Egyptian Sculpture and Painting in the Old Kingdom, Second Edition, Published on Behalf of The Museum of Fine Arts, Boston, U.S.A. by the Oxford University Press, [1949] (4to, XV + 422 p., fig., pl.).

Персоналии по алфавиту
Принцессы Древнего Египта
Персоналии XXVII века до н. э.